Sabelvingar kallas ett drygt tiotal fågelarter i familjen kolibrier, tidigare vanligen placerade i släktet Campylopterus. Genetiska studier har dock visat att de inte är varandras närmaste släktingar, varvid tre till fyra arter numera lyfts ut i Pampa.

Referenser 

Kolibrier